

Personen met die achternaam 
Mary Agard Pocock, (1886-1977), een Zuid-Afrikaans botanica
Reginald Innes Pocock, (1863-1947), een Brits zoöloog en arachnoloog